Ehrenreich:
 Barbara Ehrenreich
 Carl Ehrenreich
 Johan Eberhard Ludvig Ehrenreich, svensk-tysk keramiker
 Paul Ehrenreich, tysk etnolog

Tyska efternamn